Yembama peut désigner :
 les Yembama (ou Yembana), une population du Cameroun,
 le yembama (ou yembana), un dialecte du bulu,
 Andom (Yembama), un village du Cameroun,
 Yembama, une localité de Sierra Leone.